Peszandrosz több görög költő neve.

 Peszandrosz (, i. e. 645 körül) görög epikus költő. A Szuda-lexikon szerint i. e. 645 körül élt, és a rodoszi Kamiroszból származott. Hérakleia címen két (egy másik forrás szerint 12) könyvben énekelte meg Héraklész tetteit. A régebbi hagyománytól eltérően ő rajzolta meg először a hős alakját úgy, ahogy ez azután a későbbi felfogásban általánossá lett: doronggal kezében és oroszlánbőrrel a vállán. Munkája nagy becsben állt, az alexandriai filológusok közvetlenül Homérosz és Hésziodosz után említették. Kamirosz lakói szobrot állítottak neki. A műből ránk csupán néhány apró töredék maradt.

 Peszandrosz (latinul , 3. század) görög költő. Életéről mindössze annyit tudunk, amennyit a Szuda-lexikon közöl: eszerint Alexander Severus római császár (222 - 235) uralkodása alatt élt, és egy elbeszélő költeményt írt Erkikai theogamiai címen. A mű nem maradt fenn.

Források

Ókori görög költők